Agat steht für
 Slatousker Uhrenfabrik, Russland
 Agat Point, Landspitze der Südlichen Shetlandinseln
 Agat (Guam), Dorf im US-Territorium Guam

Siehe auch:
Agate (Begriffsklärung)